Herrarnas turnering i ishockey vid olympiska vinterspelen 2018 spelades i hallarna Gangneung hockeycenter och Kwandong hockeycenter i Pyeongchang i Sydkorea. NHL gav i mars 2015 grönt ljus för NHL-spelares deltagande i kvalet till OS men meddelade senare, i  april 2017, att de inte skulle släppa några spelare till huvudturneringen i OS.

Kvalspel

Kanada, Ryssland, Sverige, Finland, USA, Tjeckien, Schweiz och Slovakien kvalificerade sig automatiskt som topp åtta i IIHF:s världsranking 2015. 

Slovenien, Tyskland och Norge blev klara för OS-turneringen efter gruppsegrar i kvalturneringar som slutfördes i september 2016.

Sydkorea kvalificerade sig i egenskap av värdnation.

Ryssland tävlade under neutral flagg som Olympiska idrottare från Ryssland.

Spelartrupper 

Varje lag fick bestå av max 25 spelare.

Gruppspel
Gruppspelet avgjordes mellan 14 och 18 februari, alla lagen avancerade vidare till slutspel.

Grupp A

Grupp B

1Inbördes möten: 1) Slovenien, 4 P 2) USA, 4 P 3) Slovakien 1 P. Slovenien-USA 2-3.

Grupp C

Slutspel 
Efter grundomgången rankades alla 12 lag in i en gemensam tabell. Rangordningen avgjordes enligt följande kriterier i nämnd ordning:

 Högst grupplacering
 Flest poäng
 Störst målskillnad
 Flest gjorda mål
 Högst världsranking

De fyra högst placerade lagen (1–4) gick direkt till kvartsfinal, medan de resterande åtta lagen (5–12) möttes i kvalificering till kvartsfinalerna.

De fyra vinnarna av kvalificeringsmatcherna gick till kvartsfinal, medan förlorarna tog placeringarna från 9 till 12 baserat på deras resultat från gruppspelet.

Slutspelsträd

Kvalificering till kvartsfinal

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor

Fotnoter
 
 

Ishockey vid olympiska vinterspelen 2018